А́льваро Арбело́а Ко́ка (; 17 января 1983, Саламанка) — бывший испанский профессиональный футболист, игравший преимущественно на позиции крайнего защитника, после завершения карьеры игрока стал футбольным тренером. В настоящее время возглавляет старшую юношескую команду «Реал Мадрид» до 19 лет ().

Клубная карьера

«Реал Мадрид» 
Альваро был подписан мадридским «Реалом» в совсем юном возрасте и начал выступать за юношескую команду клуба, которую в то время тренировал Рафаэль Бенитес. С течением времени он стал постоянным игроком резервной команды и дважды сыграл за основной состав, однако так и не смог там закрепиться.

«Депортиво Ла-Корунья» 
24 июля 2006 года Арбелоа перешёл в «Депортиво Ла-Корунья», мотивировав этот трансфер желанием получать регулярную игровую практику.

«Ливерпуль» 
Вскоре он привлёк внимание «Ливерпуля» и 31 января 2007 года перешёл в этот английский клуб. Сумма сделки составила  2,5 млн £, причём 50 % из них получил мадридский «Реал». Его дебют в «Ливерпуле» состоялся 10 февраля в матче против «Ньюкасл Юнайтед», который завершился поражением его команды. Альваро в этой встрече вышел на замену Джермейну Пеннанту. Однако полноценным его дебютом стоит считать матч против «Барселоны» на «Камп Ноу», состоявшемся 21 февраля в рамках 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов. Арбелоа вышел на эту игру в стартовом составе на позицию левого защитника. Его прямой задачей было закрыть у хозяев Лионеля Месси. Несмотря на то, что действующие обладатели трофея первыми открыли счёт (вина в пропущенном мяче лежит и на Арбелоа), «Ливерпуль» в итоге забил два гола и победил.

7 апреля 2007 года Арбелоа забил свой первый гол за «Ливерпуль» (в ворота «Рединга»), став тем самым первым за четырнадцать с половиной лет игроком «Ливерпуля», носящим футболку со вторым номером, который отличился в официальном матче, и первым за такой же срок вторым номером, который забил гол в Премьер-лиге. 16 декабря 1992 года Майк Марш в переигровке четвёртого раунда Кубка Футбольной лиги забил гол в ворота «Кристал Пэласа», а за две недели до этого (28 ноября 1992) он же забил гол тому же клубу в рамках Премьер-лиги.

Перед сезоном 2007/08 Альваро сменил номер «2» на номер «17», который освободился после ухода из команды Крэйга Беллами.

Возвращение в «Реал» 
В сезоне 2009/10 вернулся в «Реал».
27 ноября 2013 года забил гол в матче против «Галатасарая» в 5 туре группового этапа Лиги чемпионов.

8 мая 2016 года провёл свой последний матч за «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» в игре против «Валенсии» в 37 туре чемпионата Испании.

«Вест Хэм Юнайтед» 
31 августа 2016 года Арбелоа вернулся в английскую Премьер-лигу впервые за семь лет, подписав контракт с «Вест Хэмом» на один сезон.

Завершение карьеры 
24 июня 2017 года Арбелоа в 34 года объявил о завершении игровой карьеры.

Карьера в сборной 
27 марта 2008 года состоялся дебют Альваро в национальной сборной Испании. На 73-й минуте товарищеского матча против итальянцев Арбелоа вышел на замену Серхио Рамосу. Игра завершилась победой испанцев со счётом 1:0. Всего за сборную Испании Арбелоа провёл 56 игр и стал в её составе победителем Евро-2008, ЧМ-2010 и Евро-2012. В мае 2014 года объявил о завершении выступлений за команду своей страны после того как не попал в расширенный список футболистов для участия в ЧМ-2014.

Личная жизнь 
Женат на Карлоте Руис, дети: дочь Альба (26.04.2010) и сын Рауль (16.05.2013).

Достижения

В качестве игрока 
Сборная Испании
 Чемпион Европы (2): 2008, 2012
 Чемпион мира: 2010

«Реал Мадрид»
 Чемпион Испании: 2011/12
 Обладатель Кубка Испании (2): 2010/11, 2013/14
 Обладатель Суперкубка Испании: 2012
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА (2): 2013/14, 2015/16
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2014
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2014

В качестве тренера 
 Победитель Юношеского Кубка Испании 2023

Примечания

Ссылки 
 Профиль на LiverpoolFC.tv
 Профиль игрока на LFCHistory.net
 Профиль игрока на LiverpoolFC.ru
 Профиль игрока на Liverbird.ru

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Испании по футболу
Чемпионы мира по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Реал Мадрид C»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Депортиво Ла-Корунья»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Футбольные тренеры Испании